Tarn může znamenat:

 Tarn (departement) — departement ve Francii
 Tarn-et-Garonne — departement ve Francii
 Tarn (řeka) — řeka ve Francii
 Tarn (hora) — hora v Jižní Americe

Externí odkazy